Kill Your Darlings – album del 2004 delle Bitch Alert
Kill Your Darlings – album del 2007 di David Geraghty
Kill Your Darlings – film del 2006 diretto da Björne Larson
Giovani ribelli - Kill Your Darlings – film del 2013 diretto da John Krokidas